François est un nom propre qui peut faire référence à :

Nom commun  
françois (prononcer [frãswɛ]), un nom commun qui désigne la langue française avant la réforme de l'orthographe française de 1835.

Anthroponyme
Cet anthroponyme est utilisé de plusieurs façons :
 François, un prénom masculin.
 François, un nom de famille français.
 François, un pseudonyme  ou un nom de maître anonyme utilisant François comme prénom. 
 François, un pseudonyme utilisant François comme nom de famille. 
 Le pape François, 266e de l'Église catholique.
 , plusieurs saints du christianisme.

Toponyme

Canada
 Rivière à François, un affluent de la rivière Mistassibi Nord-Est, dans Passes-Dangereuses, dans la MRC de Maria-Chapdelaine, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.
 François, localité canadienne située sur l'île de Terre-Neuve.

France
 François, commune française des Deux-Sèvres.
 Le François, commune française de la Martinique.
 Vitry-le-François, commune française de la Marne.

Variantes toponymiques
 , nom de nombreux lieux, villes du Canada et communes françaises notamment.
 , nom de nombreux lieux, en Amérique hispanique et aux États-Unis notamment.

Titre d'œuvre

Littérature 
 François le Champi, un roman de George Sand (1850)
 François le bossu, un roman de Sophie Rostoptchine, comtesse de Ségur (1864)

Cinéma et télévision 
 François I, film de Christian-Jaque (1937)
 Les Onze Fioretti de François d'Assise, film de Roberto Rossellini (1950)
 François et le Chemin du soleil, film de Franco Zeffirelli (1972)
 Beau-François, téléfilm  (1973) de Roger Kahane, adaptation par Marcel Jullian du roman de Maurice Genevoix
 Vincent, François, Paul... et les autres, film de Claude Sautet (1974)
 Violette et François, film de Jacques Rouffio (1977)
 François vous aime, film français de Frédéric Tachou (1994)
 Pauline et François, film de Renaud Fély (2010)
 Les François, téléfilm de Jérôme Foulon (2012)
 François, personnage de l'émission pour enfants L'île aux enfants interprété par Patrick Bricard.
 François le facteur, personnage du film Jour de fête (1949) interprété par Jacques Tati.

Musique 
 François, deuxième album de Desireless sorti en 1989.
 Frànçois and The Atlas Mountains, groupe de musique français.

Divers 
 François : la lettre F de l'alphabet radio français.
 Le commando François, ancien commando français de fusiliers-marins.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme